Przewoźnik morski – przedsiębiorca podejmujący się za wynagrodzeniem przewieźć drogą morską ładunek lub pasażera i jego bagaż.

Przypisy 

Żegluga